Ambrogio di Lorenzo och Pietro di Lorenzo, tillsammans kallade Lorenzetti, italienska målare verksamma omkring 1319-1348 i Siena. 

Bröderna Lorenzetti tillhör den så kallade Sienaskolan, vars konst betecknar förmedlingen mellan Sienaskolans lugnt sköna fromhet och Giottos eller Florentinarnas patetiska uttryck och strävan efter dramatiskt liv och mångfald. 

Ambrogios komposition gör honom till sin tids största mästare, vilket han demonstrerar till exempel i den berömda Dödens triumf, en väggmålning i Pisas Camposanto Monumentale. 

Pietro brukar beskrivas som traditionalist jämfört med sin bror, och hans konst kan sägas vara mer harmonisk och förfinad.

Exempel på verk
 Det goda styret, Det dåliga styret, Palazzo Pubblico, Siena, 1338-1339
 Dödens triumf, Pisa
 Eremiterna i den tebaiska öknen
 Madonna di Vico l'Abate *
Jesu frambärande i templet 
Bebådelsen, Uffizierna, Florens
Madonnan omgiven av änglar, Pietro Lorenzetti, Uffizierna, Florens
 Marias födelse, andra fresker, San Francesco, Siena, cirka 1331, Pietro Lorenzetti

Externa länkar 
 Web Gallery of Art - Pietro di Lorenzo
 Web Gallery of Art - Ambrogio di Lorenzo

Italienska konstnärer
Män